Moșuni se poate referi la:

 Moșuni, localitate în județul Mureș, Transilvania, România
 Râul Moșuni, curs de apă, afluent al râului Valea

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Moșii (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)
 Moșilor (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)
 Moșnița (dezambiguizare)